Monteu da Po – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Monteu Roero – comune italiano in provincia di Cuneo